Дресва — рыхлые осадочные горные породы.

Населённые пункты 
 Дресва — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Дресва — деревня в Нерехтском районе Костромской области.